Sin-iribam es un nombre de la antigua Mesopotamia. Puede referirse a:

Sin-iribam, hijo de Sin-iddinam, soberano de Larsa en el siglo XIX a. C.
Sin-iribam, hijo de Sin-kashid, soberano de Uruk en el siglo XIX a. C.

Referencias